Брагилевский — фамилия. Известные носители:

 Брагилевский, Валентин Зиновьевич (1928—2012) — советский авиаконструктор
 Брагилевский, Иосиф Эммануилович (1913/1914 — 1983) — советский театральный деятель, педагог.